El Torneig de Taixkent 2019, oficialment conegut com a Tashkent Open 2019, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International Tournaments de la WTA. La 21a edició del torneig es va celebrar entre el 24 i el 29 de setembre de 2019 al Tashkent Tennis Center de Taixkent, Uzbekistan.

La tennista belga Alison Van Uytvanck va guanyar el segon títol de la temporada.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2019
WTA Tour 2019